Сен-Марте́н-де-Комб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Бордо, 27 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 74 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 172,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мартен-де-Комб на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-де-Комб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь